Stadsbrand van Roermond (1554)
Stadsbrand van Roermond (1665)